Ocotepec bezeichnet:

Orte in Mexiko:
 Ocotepec (Chiapas)
 Ocotepec (Guerrero)
 Ocotepec (Morelos)
 Ocotepec (Puebla)
 Ocotepec (Veracruz)

Verwaltungseinheiten in Mexiko: